Фомина неделя:
 Фомина неделя — на церковнославянском языке название христианского праздника Антипасха, празднуемого в следующее воскресенье после Пасхи.
 Фомина неделя — на русском языке название праздничной недели, начинающейся на Красную горку (Фомино воскресенье), и заканчивающейся в субботу.